Nationales Sportstadion (Nationalstadion) können heißen
Nationales Sportstadion (Mongolei), Ulaanbaatar. 
Nationales Hallenstadion Peking 
Nationalstadion Peking